Dame Central Sports Club é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1999.

Clubes de futebol da Dominica